Kitabhana – projekt polegający na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji tekstów pisarzy bośniackich i hercegowińskich, piszących w języku bośniackim lub też tworzących w przeszłości i obecnie na terenie Bośni i Hercegowiny. 

Oprócz współczesnych twórców, posługujących się współczesnym, standaryzowanym językiem bośniackim (słowiańskim) i zaliczanych do współczesnej literatury bośniackiej, w projekcie obecni są także autorzy tworzący w przeszłości (XV–XIX w.) na terenie Bośni i Hercegowiny w innych językach (głównie tureckim, dzięki czemu uważani są oni również za przedstawicieli literatury tureckiej). Takie ujęcie jest czasami krytykowane, niemniej jednak wyraża obecną w Bośni i Hercegowinie tendencję do wpisywania we własną przestrzeń kulturalną wszystkich osiągnięć lokalnej tradycji muzułmańskiej, bez względu na język i pochodzenie twórcy (tureckie bądź słowiańskie). 

W bibliotece dominuje głównie poezja, a także, choć w o wiele mniejszym stopniu, krótkie formy prozatorskie (nowela i opowiadanie).

Strona służy głównie afirmacji kultury bośniackiej, udokumentowaniu bogactwa i różnorodności bośniackiej tradycji piśmienniczej i jest przeznaczona dla wszystkich, którzy zainteresowani są kulturą literacką Bośni i Hercegowiny.

Słowo kitabhana pochodzi z języka tureckiego (pierwotnie z arabskiego) i oznacza księgarnię.

Linki zewnętrzne 
 Witryna projektu

Literatura bośniacko-hercegowińska
Strony internetowe
Media w Bośni i Hercegowinie